Varley je priimek:
Arthur Leslie Varley, general
Cromwell Fleetwood Varley, inženir
Frederick Varley, slikar

Glej tudi 
de Varley